

Musica 
 Wasteland  – album dei The Jam del 1992
 Wasteland  – album dei Twilight Guardians del 2004
 Wasteland  – singolo dei 10 Years del 2005
 Wasteland  – album degli Atargatis del 2006
 Wasteland  – singolo dei Needtobreathe del 2014
 Wasteland  – album dei Riverside del 2018
 Wasteland  – album degli Uncle Acid & the Deadbeats del 2018
 Wasteland – album di Brent Faiyaz del 2022

Altro 
 Wasteland  – fumetto postapocalittico
 Wasteland  – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1999
 Wasteland  – videogioco del 1988
 Wasteland – film del 2012 diretto da Graham Travis

Pagine correlate 
 Wastelands